Сезон 1974/75 стал для «Манчестер Юнайтед» 73-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном во Втором дивизионе с сезона 1937/38.

Проведя лишь один сезон во Втором дивизионе, «Юнайтед» завоевал в нём чемпионский титул и вернулся в Первый дивизион.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1974/75 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1974/1975
Манчестер Юнайтед